De nombreux théorèmes de mathématiques ou de physique théorique portent le nom de John von Neumann, parmi lesquels :
 le théorème du bicommutant de von Neumann,
 le théorème ergodique de von Neumann,
 le théorème du minimax de von Neumann,
 le théorème de von Neumann sur les opérateurs non bornés,
 le théorème de Birkhoff-von Neumann sur les matrices bistochastiques
 le théorème de Fréchet-von Neumann-Jordan,
 le théorème d'utilité de von Neumann-Morgenstern
 le ,

Neumann